Tony Farmer puede hacer referencia a:
Anthony Todd Farmer, baloncestista estadounidense (1970- )
Anthony Christopher Farmer, baloncestista estadounidense (1994- )